Воздвиженье — день в народном календаре восточных славян, третья и последняя встреча осени. Отмечается .
 Воздвижение Креста Господня — один из великих господских двунадесятых праздников Православной церкви.

География 
 Воздвиженье — деревня в Белозерском районе Вологодской области.
 Воздвиженье — деревня в Великоустюгском районе Вологодской области.
 Воздвиженье — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Воздвиженье — деревня в Сокольском районе Вологодской области.
 Воздвиженье — село в Заволжском районе Ивановской области.
 Воздвиженье — посёлок в Ярославле.